

Gastronomia 
 Cenci –  nome toscano delle chiacchiere, tipico dolce carnevalesco

Persone 
 Cenci – famiglia nobile del Lazio
 Athina Cenci – attrice e cabarettista italiana
 Baldassarre Cenci (1648-1709) – cardinale italiano
 Baldassarre Cenci (1710-1763) – cardinale italiano
 Beatrice Cenci – nobildonna romana del XVI secolo
 Elsa Cenci – cestista italiana
 Francesco Cenci – nobiluomo romano, padre di Beatrice
 Giuliano Cenci – regista italiano
 Indro Cenci – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Mario Cenci (1928-1996) – musicista, compositore e paroliere italiano
 Massimo Cenci – politico sammarinese
 Nelson Cenci – scrittore italiano
 Riccardo Cenci – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Roberto Cenci – pittore italiano
 Roberto Cenci – regista italiano
 Serafino Cenci – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tiberio Cenci – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Francesca Cenci – psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e opinionista televisiva italiana
 Francesca Cenci – giornalista e conduttrice televisiva italiana

Palazzi 
 Palazzo dei Cenci a piazza dei Cenci a Roma
 Palazzo Cenci alla Dogana a piazza S. Eustachio a Roma
 Palazzo Cenci-Bolognetti a Piazza del Gesù a Roma

Pagine correlate 
 Cencio